El término Latin Lover puede referirse a:

  Latin Lover, luchador mexicano.
  Latin Lover, telenovela erótica peruana.